Denis Colin peut désigner :
 Denis Colin (1956-), un clarinettiste français.